Bubnowka – dawna nazwa Ordżonikidze (Krym)
 Bubnówka